«Сталин: биография» () — однотомная биография Иосифа Сталина, написанная профессором русской истории Оксфордского университета и членом британской академии общественных наук Робертом Сервисом в 2004 году. Книга представляет собой подробный рассказ о жизни советского лидера: она освещает его молодость, приход к власти и период правления.

Награды 
 Independent Publisher Book Award, Biography Category (2006)
 A Washington Post Book World «Best Books of the Year» Selection (2005)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Книги:Персонаж:Сталин
Книги по алфавиту
Книги 2004 года
Сталинизм
Книги по общественным и гуманитарным наукам
Политическая литература